Bowerbankia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Farre 1837. Bowerbankia ingår i familjen Vesiculariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Bowerbankia